Kirchdorf am Inn är en kommun i Österrike.   Den ligger i distriktet Politischer Bezirk Ried im Innkreis och förbundslandet Oberösterreich, i den norra delen av landet,  km väster om huvudstaden Wien. Antalet invånare är . Kirchdorf am Inn gränsar till Bad Füssing.

Trakten runt Kirchdorf am Inn består till största delen av jordbruksmark. Runt Kirchdorf am Inn är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Källor

Externa länkar

Indelningar i Oberösterreich